Le Championnat du monde de rallye tout-terrain 2022 (en anglais World Rally-Raid Championship 2022) est la première édition du championnat unifié de rallye-raid organisé par Amaury Sport Organisation sous l'égide de la FIA et de la FIM .

À partir de 2022, le championnat remplace à la fois la Coupe du Monde FIA des Rallyes Tout Terrain et le Championnat du Monde FIM des Rallyes Tout Terrain en tant qu'échelon supérieur du rallye raid.

Pour la première fois de son histoire, les deux fédérations s'unissent pour disputer un championnat commun, le championnat du monde de rallye-raid, organisé par Amaury Sport Organisation.

Calendrier et règlement

Manches du championnat 

Initialement prévu pour être la troisième manche du championnat, le  est annulé. En raison de la sécheresse, le  est décalé de Juin à Octobre.

Réglementation

Motos 
Le calendrier comprend cinq épreuves : quatre sont labellisées FIM Rally (Abu Dhabi, Kazakhstan, Andalousie et Maroc), et une est labellisée FIM Marathon Rally (Dakar). Cette épreuve a un coefficient de points de 1,5, avec un score arrondi. Pour être labellisé Marathon, une épreuve doit avoir plus de 6 étapes compétitives.

Il existe plusieurs catégories :  
 RallyGP : Motos de rallye jusqu'à 450 cc. La catégorie est réservée aux pilotes d'expérience, selon des critères établis par la FIM. Elle décerne un championnat du monde.
 Rally2 : Motos de rallye jusqu'à 450 cc. La catégorie est ouverte à tous les pilotes non éligibles en RallyGP. Elle décerne une coupe du monde.
 Rally3 : Motos d'enduro jusqu'à 450 cc. La catégorie est ouverte à tous les pilotes non éligibles en RallyGP. Elle décerne une coupe du monde. Tous les rallyes ne pourront pas accueillir cette catégorie.
 Quads : pas de limite d'inscription. La catégorie décerne une coupe du monde.

Si en RallyGP et en Rally3, tous les événements ouverts à la participation comptent, ce n'est pas le cas pour le Rally2 et les Quads: seuls les 4 meilleurs résultats seront retenus pour établir le classement général. Un titre mondial des constructeurs existe aussi : seuls les deux meilleurs pilotes classés de l'équipe rentrent en compte.

Autos 
Les concurrents doivent s'inscrire afin d'être éligible pour marquer des points. Tout concurrent non inscrit devient transparent au classement du championnat. 

Plusieurs titres sont décernés : 
 Championnat du Monde Pilote, Copilote et Constructeurs
 Championnat du Monde Pilote et Copilote T3 (Prototypes légers)
 Championnat du Monde Pilote, Copilote et Constructeurs T4 (SSV) 
 Championnat du Monde Pilote, Copilote et Constructeurs T5 (Camions)

Deux types d'épreuves existent : les Rallyes Tout-Terrains et les Rallyes Tout-Terrains Marathons, selon une définition identique à celle de la FIM. 

Pour s'inscrire au championnat constructeur, l'équipe doit faire figurer le nom du constructeur dans son appellation. Chaque constructeur engagé s'engage à participer à chaque épreuve du championnat avec au moins un véhicule. Un constructeur ne peut nominer plus de trois équipages pour marquer des points par épreuve. Seuls les deux meilleurs classés pourront rapporter des points au constructeur.

Engagés

Motos

RallyGP

Rally2

Quads

Autos

Résultats

Rallye Dakar

Abu Dhabi Desert Challenge

FIM

FIA

Rallye du Maroc

FIM

FIA

Rallye d'Andalousie

FIM

FIA

Classement

Motos

Attribution des points

Classement général du championnat du monde RallyGP

Classement général de la Coupe du monde Rally2

Classement général de la Coupe du monde Quads

Autos

Attribution des points 
Les points sont attribués aux 15 premiers équipages classés. Des points bonus sont attribués aux 5 premiers de chaque étape, si celle-ci comprend au moins 100 km de secteurs chronométrés. Pour toucher ses points d'étape, un pilote doit figurer au classement final de l'épreuve. S'il abandonne, il ne score pas, mais ses points d'étapes ne sont pas attribués aux autres pilotes. 

Si un rallye est raccourci, une diminution des points est prévue. Tous les points sont accordés si au moins 75% de la distance prévue est couverte. La moitié des points est accordée si entre 50 et 75% de la distance est couverte. Un tiers des points si entre 25 et 50% de la distance est couverte. Aucun point si moins de 25% de la distance est couverte. Les points sont arrondis à l'entier le plus proche.

Classement général du championnat du monde

Classement général T3

Classement général T4

Classement général T5

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat du monde de rallye-raid (World Rally-Raid Championship)

Liens externes 
 

2022
rallye tout-terrain
rallye tout-terrain
rallye tout-terrain